Петак 13. превасходно означава:

 Петак 13. (дан), опис дана петка 13.

Остала значења: 
 Петак тринаести, филм 1. део.
 Петак тринаести 2, филм 2. део.
 Петак тринаести 3, филм 3. део.
 Петак тринаести 4, филм 4. део.
 Петак тринаести 5, филм 5. део.
 Петак тринаести 6, филм 6. део.
 Петак тринаести 7, филм 7. део.
 Петак тринаести 8, филм  8. део.
 Петак тринаести 9, филм 9. део.
 Петак тринаести 10, филм 10. део.
 Петак 13., српски филм из 2018.